Polka bezeichnet

 Polka, ein Tanz
 Polka, Ortsteil von Horní Vltavice, Tschechien
 Polka (Vápenná), Ortsteil von Vápenná, Tschechien
 Ztracený potok (Vidnavka), auch Polka, linker Zufluss zur Vidnavka in Tschechien
 Polka Dots, Textilmuster